Pekonen ist der Familienname folgender Personen:

 Aino-Kaisa Pekonen (* 1979), finnische Politikerin des Linksbündnisses
 Osmo Pekonen (1960–2022), finnischer Mathematiker, Historiker und Schriftsteller